Нешперейра (порт. Nespereira) — название нескольких районов (фрегезий) в Португалии

 Нешперейра (Гимарайнш) 
 Нешперейра (Говея) 
 Нешперейра (Лозада) 
 Нешперейра (Синфайнш)